Den Namen Bäch tragen zwei Ortschaften in der Schweiz:
 Bäch SZ in der Gemeinde Freienbach im Kanton Schwyz
 Bäch LU in der Gemeinde Gunzwil im Kanton Luzern

Siehe auch:
 Bech